Siboney indián törzs
 Siboney, kubai rum márka

Települések
 Amerikai Egyesült Államok
 Siboney, település Oklahoma államban
 Kuba
 Siboney, kubai város

Művészet
 Siboney, a mexikói-kubai film 
 Siboney, 1929-es dal (Ernesto Lecuona)
 Siboney, 1985-ös album (Slim Gaillard)